Wölfe steht für:
 Mehrzahl von Wolf, Raubtier aus der Familie der Hunde
 Wölfe (Roman), Roman von Hilary Mantel (2009)

Film und Fernsehen:

 Wölfe (1974) (auch Unter Wölfen), sowjetischer Film von Tolomusch Okejew 
 Die Wölfe, deutscher Film von Friedemann Fromm (2009)
 Wölfe (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2014)
 Polizeiruf 110: Wölfe, deutscher Fernsehfilm (2016)

Siehe auch:
 Graue Wölfe, türkische Partei
 Weiße Wölfe, deutscher Film von Konrad Petzold und Boško Bošković (1969)
 Weisse Wölfe, deutsche Band
 Wölfebächel, linker Zufluss der Wilzsch im Erzgebirgskreis, Freistaat Sachsen
 Wolf (Begriffsklärung)
 Unter Wölfen